Рюмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Рюмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез